Бјусајрус има више значења:
 Бјусајрус (Канзас)
 Бјусајрус (Охајо)
 Бјусајрус (Северна Дакота)